Ву́лиця Геро́їв Украї́ни — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн ЄС.

Вулиця Героїв України — вулиця у місті Благовіщенське Кіровоградської області.
 Вулиця Героїв України — вулиця у місті Бердичів Житомирської області.
 Вулиця Героїв України  - вулиця у місті Бровари Київської області
Вулиця Героїв України — вулиця у смт Білий Колодязь Харківської області.
 Вулиця Героїв України — вулиця у місті Вознесенськ Миколаївської області
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Гребінка Полтавської області.
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Гуляйполе Запорізької області.
Вулиця Героїв України — вулиця у смт Казанка Миколаївської області
 Вулиця Героїв України — вулиця у місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Героїв України — вулиця у місті Кременчук Полтавської області.
Вулиця Героїв України — вулиця у смт Крижопіль Вінницької області.
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Кролевець Сумської області.
 Вулиця Героїв України — вулиця у місті Кропивницький.
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Лохвиця Полтавської області.
 Вулиця Героїв України — вулиця у місті Мелітополь Запорізької області.
Вулиця Героїв України — вулиця у смт Нова Борова Житомирської області.
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Нова Каховка Херсонської області.
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Павлоград Дніпропетровської області.
Вулиця Героїв України — вулиця у смт Петропавлівка Дніпропетровської області.
 Вулиця Героїв України — вулиця у місті Покров Дніпропетровської області.
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Світловодськ Кіровоградської області.
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Слов'янськ Донецької області.
Вулиця Героїв України — вулиця у смт Тиврів Вінницької області.
Вулиця Героїв України — вулиця у місті Токмак Запорізької області.
 Вулиця Героїв України — вулиця у місті Фастів Київської області.
Вулиця Героїв України — вулиця у смт Хорошів Житомирської області.

Вулиця Героїв України — вулиця у місті Вільнюс.

Вулиця Українських героїв — вулиця у місті Прага.

Примітки 

Вулиці